Jean Thépaut, résistant français.
 Nicolas Thépaut, skieur acrobatique française spécialisé dans les épreuves de saut acrobatique.
Xavier Thépaut, compositeur, interprète, musicien et programmeur.

Patronyme breton